Реж:

Россия
 Реж — река в Свердловской области, приток Ницы.
 Реж — город в Свердловской области.
 Реж — станция Свердловской железной дороги в одноимённом городе.

Франция
 Реж — коммуна в округе Ножан-сюр-Сен департамента Об.

См. также 
 Режевское водохранилище
 Режевской городской округ
 Режевской тракт